Вендам:

 Вендам — поселение и община на севере Нидерландов, в провинции Гронинген.
 Вендам — бывший нидерландский профессиональный футбольный клуб.